Верхнебоевская волость — административно-территориальная единица в составе Кромского уезда Орловской губернии. Располагалась на северо-западе уезда. Административный центр — село Верхняя Боевка.

История 
Была образована в ходе реформы 1861 года.

Упразднена в 1920-е годы в связи с введением районного деления.

Ныне территория волости разделена между Кромским и Сосковским районами Орловской области.

Населенные пункты 
В 1880 году на территории волости располагалось 12 населённых пунктов (список неполный):
 Верхняя Боевка (село)
 Алпеево
 Апальково (село)
 Гнилое Болото
 Нижняя Боевка
 Костеевка
 Прилепы
 Сухое
 Холодово

Примечания 

Волости Кромского уезда